Минулорічні чемпіонки Чжань Хаоцін та Латіша Чжань знялися перед грою другого кола.

Перемогли в турнірі Сє Шувей та Барбора Стрицова, здолавши в фіналі пару  Габріела Дабровскі / Єлєна Остапенко з рахунком 6–2, 5–7, [10–2]. Сє повернула собі право називатися найкращою тенісисткою світу в парній грі, відібравши його в  Крістіни Младенович.

Сіяні пари
Чотири пари з найвищим рейтингом починали турнір з другого кола.

Draw

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання

Основна сітка 

Qatar Doubles
Qatar Ladies Open
2020 у катарському спорті